

Codes

Provinzen 

Die Provinzcodes bestehen aus einer Ziffer zwischen 1 und 9.

Distrikte 
Die Distriktcodes sind zweiziffrig. Die erste Ziffer entspricht derjenigen der Provinz, der ein Distrikt zugehört.

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.